Уильям Кэри:
 Кэри, Уильям (ок. 1500—1528) — придворный короля Англии Генриха VIII Тюдора.
 Кэри, Уильям (1761—1834) — английский баптистский миссионер, переводчик Библии на санскрит и бенгали.